Ylimmäinen Suoltijoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylimmäinen Suoltijoki (vattendrag, lat 67,32, long 29,29), Lappland, 
 Ylimmäinen Suoltijoki (vattendrag, lat 67,47, long 28,28), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar